Osoby o tym nazwisku:
 Bernard Dietz – niemiecki piłkarz i trener
 Darren Dietz – kanadyjski hokeista
 Edward Dietz – polski duchowny luterański
 Hermann Dietz – niemiecki lekarz i działacz społeczny
 John Dietz – amerykański strzelec sportowy, olimpijczyk
 Károly Dietz – węgierski piłkarz i trener piłkarski
 Michael Dietz – amerykański aktor telewizyjny i producent filmowy
 Michaela Dietz – amerykańska aktorka i wokalistka

Inne:
 (4666) Dietz – planetoida z grupy pasa głównego asteroid